электрола́мповый заво́д — завод по производству электронных ламп (или же лампы накаливания).

 Московский электроламповый завод 
 Брестский электроламповый завод (лампы накаливания общего и специального назначения) 
 Томский электроламповый завод 
 Калужский радиоламповый завод (ОАО «Восход»-КРЛЗ) 
 Орловский радиоламповый завод (Орловский завод электронных приборов, ОРЗЭП), г. Орёл
 Фрязинский электроламповый завод, г. Фрязино
 ПАО «Искра» — электроламповый завод в г. Львов (Украина)
 электроламповый завод «Светлана» (Новосибирский электровакуумный завод, см. Промышленность Новосибирска)
 ЭкспоПул (бывший ламповый цех саратовского ЗАО «Рефлектор», ранее Завод приёмно-усилительных ламп, СЗ ПУЛ (1956-1972); Саратовский завод № 338 МПСС)
 Ташкентский электроламповый завод «Фотон» (был создан в 1941 году на базе Фрязинского электролампового завода, эвакуированного из Московской области; ныне ОАО «Фотон»)

См. также 
 Электронная промышленность
 Радиолампы производства СССР/России

Ссылки 
 Производство радиоламп - "Как это сделано" (видео на YouTube)
 Производители электронных ламп 
 Несостоявшаяся информационная революция. Условия и тенденции развития в СССР в Гугл Букс

Примечания